Juutilainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1904-1976), capitaine de l'armée finlandaise
 (né en 1956), compétiteur finlandais en ski d'orientation
 (1882-1951), homme politique finlandais
Ilmari Juutilainen (1914-1999), pilote et as de l'aviation finlandais
Jan-Mikael Juutilainen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1940), coureur moyenne distance finlandais
 (né en 1961), compétitrice finlandaise en ski d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois